El término Roccamonfina puede referirse a:

Roccamonfina un municipio de la provincia de Caserta, región de la Campania, Italia.
Roccamonfina un volcán ubicado en la provincia de Caserta, región de la Campania, Italia.
Parque regional de Roccamonfina-Foce Garigliano, ubicado en la provincia de Caserta, región de la Campania, Italia.